Fayoum peut désigner :
 l'oasis du Fayoum, appelée aussi Al-Fayoum, une fausse oasis (car sa végétation n'est pas alimentée par une source ou une nappe phréatique mais par un diverticule du Nil), la plus ancienne région agricole d'Égypte.
 le gouvernorat du Fayoum, région administrative de l'Égypte moderne.
 Médinet el-Fayoum (ou Fayoum), sa capitale régionale moderne (voir aussi Crocodilopolis, la ville antique)
 les portraits du Fayoum, peintures sur sarcophages de l'Égypte antique, découvertes dans cette région.
 le Néolithique du Fayoum

Index égyptologique